Ravnstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ravnstrup (Herlufmagle Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Herlufmagle Sogn
 Ravnstrup (Løgsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Løgsted Sogn
 Ravnstrup (Nørre Kirkeby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Kirkeby Sogn
 Ravnstrup (Toksværd Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Toksværd Sogn
 Ravnstrup (Viborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ravnstrup Sogn, Viborg Kommune
 Ravnstrup (Ørum Sogn) – en bebyggelse i Ørum Sogn

Sogn:
 Ravnstrup Sogn – et sogn i Viborg Domprovsti